Аллсвенскан 1957/1958 () — 34-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 2 августа 1957 года и закончился 19 октября 1958 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1957/1958
Швеция
Спорт в Швеции в 1957 году
Швеция
Спорт в Швеции в 1958 году